Julio Álvarez Mosquera, né le  à Caracas, est un footballeur international vénézuélien évoluant au poste de milieu de terrain.

Biographie 
Il évolue au poste de milieu relayeur pour le CD Numancia en Espagne de 2011-2012 à 2017-2018.

Il a joué pour les sélections de jeunes de l'Espagne, mais a récemment choisi de jouer pour le Venezuela.

Statistiques 
Ce tableau présente les statistiques de Julio Álvarez en carrière.

Palmarès

Club 
  CD Numancia
 Champion de Segunda División en 2008.

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en mai 1981
Naissance à Caracas
Footballeur international vénézuélien
Footballeur espagnol
Joueur du Real Madrid Castilla
Joueur du Racing de Santander
Joueur du Rayo Vallecano
Joueur du Real Murcie
Joueur du CD Numancia
Joueur de l'UD Almería
Joueur du RCD Majorque
Joueur du CD Tenerife
Entraîneur espagnol de football
Entraîneur vénézuélien de football